Een verkeersweg:
 N826 (België)
 N826 (Frankrijk)
 N826 (Nederland), zie Provinciale weg 826

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing